Річ () — предмет, об'єкт, явище чи справа. В науковому й публіцистичному стилях іменник «річ» не вживається як синонім іменника «мова».
 «Річ» — український журнал мистецького спрямування.
 Річ — поняття лаканівського психоаналізу.
 Річ — в юриспруденції предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.
 Річ Посполита — назва Польської держави, досл. переклад з лат. рес публіка (народна справа, загальна справа).
 Річ Посполита Трьох Народів — проект перетворення конфедерації Польського Королівства і Великого князівства Литовського в триєдину державу.
 Річ в собі — філософське поняття, введене І. Кантом.

Прізвище 
 Річ Віра — англійська поетка й перекладачка української і білоруської літератури англійською мовою.

Ім'я 
 Річ Гаспарі — американський професійний культурист IFBB — Міжнародна Федерація Бодібілдингу.
 Річ Лемборн — американський волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Річ Франклін — американський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.

Література 
 Ю. Іщенко. Річ //